Donnellson kan syfta på:

 Donnellson, Illinois
 Donnellson, Iowa